Die Raiffeisenbank Bibertgrund eG ist ein Kreditinstitut mit Sitz im mittelfränkischen Zirndorf. Der Name spielt auf den Fluss Bibert an, der durch Zirndorf fließt.

Geschichte 
Die Raiffeisenbank Zirndorf wurde 1924 gegründet. Bereits 1912 wurde der Raiffeisen-Darlehenskassenverein in Großhabersdorf gegründet. 1969 erfolgte die Verschmelzung mit der Raiffeisenkasse Fernabrünst, 1990 mit der Raiffeisenbank Roßtal. 2016 fusionierte die Raiffeisenbank Zirndorf mit der Raiffeisenbank Großhabersdorf-Roßtal mit Sitz in Roßtal und wurde in dem Zuge in Raiffeisenbank Bibertgrund umbenannt.
Die im November 2022 veröffentlichte Fusionsliste des IT-Dienstleisters der Raiffeisenbank Bibertgrund eG enthält einen Eintrag zu einer geplanten Fusion mit der Raiffeisenbank Knoblauchsland im August 2023.

Organisationsstruktur 
Die Raiffeisenbank Bibertgrund eG ist eine Genossenschaftsbank. Die Rechtsgrundlage bildet das Genossenschaftsgesetz sowie die Satzung der Genossenschaft.

Kooperationen 
Zusammen mit dem Finanzverbund bietet die Raiffeisenbank Bibertgrund als Universalbank sämtliche Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an.

Weblinks 
 Website der Raiffeisenbank Bibertgrund eG

Einzelnachweise 

Bibertgrund
Zirndorf
Unternehmen (Landkreis Fürth)
Gegründet 1924